Babacar Niasse – calciatore senegalese
 Baye Oumar Niasse – calciatore senegalese
 Ibrahima Niasse – calciatore senegalese
 Moustapha Niasse – politico senegalese